Muchas tradiciones religiosas tienen santuarios santos, los cuales se encuentran como los lugares más sagrados, una situación física que es considerada especialmente santa.

Budismo 

Bodh Gaya, en el estado de Bihar (India), es considerado por muchos budistas como uno de los sitios más sagrados del budismo. Se dice que Buda logró el nirvana mientras estaba sentado bajo una higuera sagrada ubicada en Bodh Gaya.

Cristianismo 

[[Archivo:Tomb of christ sepulchre.  
jpg|left|thumb|El 

edículo de la basílica del Santo Sepulcro con la cúpula en una forma de rotonda visible alrededor.]]

Situado en el Barrio Cristiano de la Ciudad Vieja de Jerusalén, la Iglesia del Santo Sepulcro es el sitio más sagrado para muchas denominaciones incorporadas dentro de la cristiandad. Este es el sitio, de acuerdo con su comprensión, donde Jesucristo resucitó de entre los muertos. Las Iglesias ortodoxa de Jerusalén, católica y apostólica armenia conforman los custodios de este lugar sagrado y el control colectivamente de las más sagradas peregrinaciones dentro de la iglesia cristiana con el copto, siríaco, etíope y de las iglesias ortodoxas de celebrar también algunas capillas. En conjunto, en esta iglesia están representados más de 1500 millones de cristianos, lo que equivale al 25% de la humanidad.

Fe bahá'í 

Localizado en Bahji, cerca de Acre (Israel), el Santuario de Bahá'u'lláh es el lugar más santo para el bahaísmo y su qiblih, o dirección de oración. El santuario contiene los restos de Bahá'u'lláh, fundador del bahaísmo y está cercana del lugar donde murió en la Mansión de Bahji.

Hinduismo 

Según la denominación dentro del hinduismo, hay varias ciudades sagradas en la India.
 Benarés (Uttar Pradesh) es considerada una de las ciudades más santas en el hinduismo.
 Mathura-Vrindávan (estado de Uttar Pradesh), donde nació el dios Krishna.

El "garbha grija" (literalmente útero-casa), es el santuario interior de un templo donde la principal deidad está instalada en una zona que está en un edificio separado de sí mismo en el interior del complejo, es el sitio más sagrado dentro del complejo del templo.

El garbha grija generalmente contiene la murti (ídolo o icono), el objetivo principal de la oración. En los templos con una espiral o vímana, esta cámara se coloca directamente debajo de ella, y los dos ejes principales que forman un eje vertical del templo. Estos juntos pueden ser entendidos para representar el eje del mundo a través del monte Meru.
El garbha grija es generalmente también en el principal eje horizontal del templo que, en general, es un eje de este a oeste. En los templos donde también hay un eje transversal, el garbha grija es, en general, en su intersección.

Islam 

 La Masjid al-Haram ("la mezquita sagrada") en La Meca (Arabia Saudita). La Meca es la ciudad adonde los musulmanes tienen el deber de peregrinar al menos una vez en la vida.
 La Kaaba, situada en el centro del anterior espacio, en La Meca, es el lugar más sagrado del Islam: se trata de un santuario de forma cúbica, de muy antiguo origen preislámico, que el Corán atribuye al patriarca Abraham. La Alquibla es el nombre que recibe, en todas las mezquitas, el muro que señala la dirección a la Kaaba, hacia la cual deben volverse todos los musulmanes durante su oración, desde cualquier parte del mundo.
 La Masjid al-Nabawi en Medina, gran mezquita levantada sobre la casa donde vivió Mahoma y, según la tradición, primera mezquita del Islam y modelo de todas las mezquitas posteriores. Medina es una ciudad muy estimada por los musulmanes, ya que recibió al profeta Mahoma cuando huyó de La Meca, le dio refugio, le recibió, y aceptó su mensaje; desde aquí inició y completó su conquista de Arabia.
 Mezquita de Al-Aqsa: Se encuentra en Jerusalén, en el Monte del Templo. Desde la famosa roca de este monte, cuenta la tradición musulmana que Mahoma ascendió a los cielos; allí le fueron presentados los profetas y conoció, entre otros, a Abraham, a Moisés y a Jesús.

Judaísmo 

El Kodesh Hakodashim, el Santo de los Santos del judaísmo, fue el santuario interno del Tabernáculo por el tiempo de Moisés como fue descrito en el Torá; el término se refiere ahora al espacio en la Explanada del Monte del Templo dónde este santuario se localizó en el Templo de Jerusalén. En él solo podría adentrarse el Sumo Sacerdote en la fecha del Yom Kipur. El judaísmo ortodoxo y judaísmo conservador continúan considerando retener el lugar como algunos o todos a su santidad a pesar de la destrucción del Templo en el 70 d. C. La entrada está prohibida en el judaísmo tradicional para observar restos de áreas santificados, y como resultado muchas autoridades religiosas prohíben o restringen la entrada en la Explanada del Monte del Templo.

Mormonismo 

Los lugares más sagrados para los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son los diversos templos construidos por esta denominación alrededor del mundo (distintos de los "centro de reuniones" normales, comúnmente llamados "capillas", donde se llevan a cabo las servicios de adoración semanal). Uno de sus templos más destacados es el Templo de Salt Lake City, donde existe una habitación de uso exclusivo para la reflexión del presidente de la Iglesia, única entre todos los templos mormones, conocida como el "Lugar Santísimo" o "Santo de los Santos".

Los Santos de los Últimos Días, sin embargo, pueden inferir con respecto a sus templos, en general, a ser su lugar más sagrado:

Otros lugares sagrados de los mormones incluyen la "Arboleda Sagrada" y "Adam-ondi-Ahman", así como los sitios bíblicos comunes del cristianismo como el Santo Sepulcro y Getsemaní.

Shinto 

El Santuario de Ise es el hogar formal del Amaterasu ōmikami, la principal deidad de los sintoístas y tradicionalmente se cree que sea un antepasado directo de la Familia imperial japonesa. Se encuentra en la ciudad de Ise, en la prefectura de Mie, Japón. El acceso está estrictamente limitado, con el común del público permitió ver a poco más de los tejados de las estructuras centrales, escondido detrás de las cercas de madera de tres de altura. El Santuario de Ise tiene un tesoro nacional en su poder, supuestamente la casa del Sagrado Espejo.

Sijismo 

El Harimandir Sahib o Darbar Sahib (también conocido como el Templo de Oro) es el santuario más sagrado en el sijismo. Está ubicado en Amritsar, Panyab (India).

Véase también 
 Santo de los Santos
 Honden
 Peregrinación

Lugares de culto religioso